Gjerrild (plaats), plaats in Denemarken
 Gjerrild (parochie), parochie in Denemarken